Lusitania puede referirse a:

 Lusitania: nombre de una provincia romana del oeste de Hispania, el lugar donde habitaba el pueblo de los lusitanos antes de la conquista romana.

Otros topónimos 
 Lusitania: planeta ficticio de la saga literaria de Ender.
 Reino de Lusitania Septentrional: reino propuesto por Napoleón al rey de Etruria;

Transporte 
 RMS Lusitania: nombre del barco de pasajeros de lujo inglés, cuyo hundimiento en 1915, fue una de las causas de la entrada de los Estados Unidos (EE. UU.) en la Primera Guerra Mundial.
 Lusitania: nombre del hidroavión protagonista de la Primera travesía aérea del Atlántico sur.
 Lusitania Expreso: un servicio de tren que conectaba las ciudades de Lisboa y Madrid entre 1943 y 1995;
 Trenhotel Lusitania: un servicio de tren que conecta Lisboa con Madrid desde 1995 hasta la actualidad.

Otros 
 Puente Lusitania: puente situado en Mérida (España).
 Sport Clube Lusitânia: club deportivo de Angra do Heroísmo.
 LUSITANIA: superordenador español.
 LUSITANIA II: superordenador español.
 Lusitania: Regimiento de Caballería de España.